Чемпионат Чехии по футболу 2000/2001 годов — 8-й сезон чемпионата Чехии по футболу. Чемпионат начался 28 июля 2000 года, а завершился 25 мая 2001. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 613 мячей. Футбольный клуб «Спарта» (Прага) стал чемпионом Чехии в 7-й раз.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 8 голов
 «Спарта» (Прага) — «Славия» (Прага) — 4:4
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Баник» (Острава) — «Спарта» (Прага) — 1:5
 «Сигма» — «Славия» (Прага) — 1:5
 Самая крупная победа дома: 5 голов
 «Синот» — «Виктория» (Пльзень) — 5:0

Ссылки 
 Сезон 2000/01 на официальном сайте Первой лиги
 Статистика www.rsssf.com
 Статистика на fotbal.cz

2000/2001
Чехия
Чехия
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001
Спорт в Чехии в 2000 году
Спорт в Чехии в 2001 году